Andrew (Alan Escher) Auernheimer (connu sous le pseudonyme de « weev »), cracker américain médiatisé ;
  (1936, Argentine  2010), un économiste, professeur et consultant international monétaire argentin ;
 Raoul (Othmar) Auernheimer (1876, Vienne - 1948, Oakland), journaliste, écrivain et dramaturge autrichien, avocat, renommé pour ses feuilletons.

Voir aussi 
 Auenheim

Patronyme allemand